Светлана Абросимова: Абросимова, Светлана Викторовна (1953—2011) — советский и украинский историк, краевед.
 Абросимова, Светлана Олеговна (род. 1980) — российская баскетболистка.